Ашра́ф Хаки́ми (; ) — марокканский футболист, полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко. Клубную карьеру начинал в мадридском «Реале».

Ранние годы 
Ашраф Хакими родился в пригороде Мадрида в семье марокканских эмигрантов, начинал играть в футбол в любительской команде «Колония Офигеви», а уже в восемь лет перебрался в мадридский «Реал». До того, как надеть футболку «сливочных» и сыграть первый матч за основу, Хакими 11 лет провёл в структуре клуба. С молодёжной командой выигрывал внутренние и международные турниры, как и полагается, провёл некоторое время в «Кастилье» (28 матчей и 1 гол), параллельно вызываясь в основной состав. Единственный гол Ашрафа в Сегунде В пришёлся на матч с «Фуэнлабрадой» (сравняв счёт 1:1, Хакими спас команду от поражения).

Клубная карьера

«Реал Мадрид» 
Свой первый матч в рамках Международного кубка чемпионов провёл против «Пари Сен-Жермен» (3:1). В сезоне 2016/17 выступал в Сегунде B и молодёжной Лиги чемпионов.

19 августа 2017 года в возрасте 18 лет был переведен в основную команду «Реала» и получил 19-й номер. 1 октября Хакими дебютировал за неё в матче с «Эспаньолом» в ходе 7-го тура Ла Лиги. Так, Ашраф стал первым марокканским игроком, сыгравшим в составе «Реала». А свой первый мяч забил 9 декабря на домашней арене в ворота «Севильи» (в итоге хозяева победили 5:0). После зимнего перерыва Хакими уже не попадал так часто в основу. Он подменял Марсело, когда тому нужна была передышка после очередного матча в Лиге Чемпионов. Хакими не попал в заявку на финал Лиги чемпионов и даже не играл в плей-офф, но благодаря двумя матчам на групповой этапе был удостоен звания победителя самого престижного трофея в Европе. В сезоне 2017/18 провёл 17 матчей за клуб, отличился двумя голами.

Аренда в «Боруссию Дортмунд» 
После трех побед подряд в Лиге чемпионов «Реал» ждали трудные времена. В начале июня стало известно, что Зинедин Зидан и Криштиану Роналду покидают мадридский клуб. Новым тренером стал Юлен Лопетеги, который не видел Хакими в основном составе. 11 июля 2018 года на правах аренды перешел в дортмундскую «Боруссию». Контракт был подписан на два года. Старт карьеры Хакими в Дортмунде был совсем не радужным — игрок остался в запасе в восьми матчах подряд. 27 сентября 2018 года он наконец-то дебютировал в чемпионате Германии — в матче против «Нюрнберга». На 49-ой минуте он забил гол, а встреча закончилась со счетом 7:0. В октябре Хакими укрепил свое положение в основном составе «шмелей». 24 октября Хакими отдал три голевые передачи в матче против принципиальнейшего соперника «Реала» — «Атлетико». По итогам года попал в список номинантов на звание лучшего игрока и лучшего молодого игрока Африки. В итоге забрал последнюю награду.

«Интернационале» 
2 июля 2020 года перешёл в итальянский клуб «Интернационале», подписав контракт до 30 июня 2025 года. Сумма трансфера составила около 45 миллионов евро.

Карьера в сборной 
11 октября 2016 года в возрасте 17 лет дебютировал за сборную Марокко в товарищеской игре против Канады. 1 сентября 2017 года в отборочном матче ЧМ-2018 забил свой первый мяч в составе сборной.

10 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Марокко для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. На групповой стадии был признан лучшим игроком матча против сборной Канады (2:1). В матче 1/8 финала 6 декабря Хакими реализовал решающий пенальти в послематчевой серии против сборной Испании (0:0, пен. 3-0).

Достижения 
 «Реал Мадрид»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2017
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2017
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2017
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2017/18

 «Боруссия Дортмунд»
 Обладатель Суперкубка Германии: 2019

 «Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21

 «Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Франции: 2022

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика за сборную 

Итого: 59 матчей / 8 голов; 37 побед, 13 ничьих, 9 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте мадридского «Реала»

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Марокко по футболу
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»